

Paleoantropologie
Out of Africa-hypothese, veronderstelde Afrikaanse herkomst van mensachtigen.

Media 
Een lied van Afrika, een roman van Karen Blixen
Out of Africa (film), een film van Sydney Pollack
Out of Africa (ER), een aflevering van ER
Out of Africa (album), een album van Helmut Lotti